Олешевичи (трансліт. Aliešavičy , бел Але́шавічы) — деревня в Мостовском районе Гродненской области. Входит в состав Мостовского сельсовета, до 2013 года входила в состав Микелевщинского сельсовета.

История 

В конце 18 в. Ян Незабытовский купил имение у семьи Барановичей. Усадьба Незабытовских в Аляшевичах возникла в 19 веке.

С конца сентября 1939 года Аляшевичи в составе БССР. В 1941 году перед отступлением советские солдаты взорвали снаряды, находившиеся на складе (лямусе). Усадьба сгорела, деревня загорелась от горячих осколков и почти вся сгорела. Люди прятались в лесу, а когда вернулись, нашли только пепелище.

Достопримечательности 
 Хозяйственный двор Незабытовский

Утраченное наследие 
 Усадьба Незабытовских

Известные люди 
 Онисифор (Девочка) (ум. 1592) — митрополит Киевский, Галицкий и всея Руси (1579—1589).
 Карл Незабытовский (1865—1952) — политический и государственный деятель Российской империи и Польши, министр земледелия Второй Речи Посполитой (1926—1929).
 Хведар Нюнька (1928—2018) — белорусский общественный и культурный деятель в Литве.
 Юрий Яцентович Романовский (1974 г.р.) — белорусский ученый, кандидат физико-математических наук, ректор Полоцкого государственного университета (с 2022 г.).

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Населённые пункты Мостовского района (Гродненская область)
Страницы с непроверенными переводами